Орсовата планина (, катаревуса Κερδύλιον или Όρη Κερδύλια) е ниска планина в Егейска Македония, Гърция, разположена северно от Бешичкото езеро. В България традиционно е смятана за част от Богданската планина (Бешикдаг), която обхваща и трите дяла, смятани днес в Гърция за отделни планини - западен Вертискос (), източен Кердилио (Κερδύλιο, Κερδύλλια), и южен Ори Волвис (Ορη Βόλβης).

По планината минава границата между Сярско (на север) и Солунско (на юг). На север от планината е Сярското поле, на юг е Бешичката планина, на запад Богданската, а на изток планината опира в Орфанския залив (Стримоникос колпос).

Името Кердилион (Κερδύλλιον) носи античен град, споменат от Тукидид.

Скалите на планината са гнайси и малко амфиболити.

Изкачването до върха може да стане от селището Стефанина (Стибан, 500 m) за около 2 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Висалтия
Дем Бешичко езеро